RSI (choroby) – urazy na skutek przeciążenia organizmu
 Relative Strength Index (RSI) – w analizie technicznej, wskaźnik względnej siły
 RSI (Regionalny System Innowacji)